

Сенічно — село в гміні Олькуш Олькуського повіту Малопольського воєводства

Сенічно, Сенічно — поселення в общині Тржич, Горенський регіон